

Der mexikanische Bundesstaat Oaxaca ist in 570 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt. Diese werden in acht Regionen (regiones) mit 30 Distrikten (distritos) zusammengefasst. Die Municipios werden aus 10.723 Ortschaften (span. Localidades) gebildet, 611 davon haben urbanen (städtischen) Charakter. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften schwankt in den letzten Jahren (2000: 10.519; 2010: 11.636, 2020: 10.723).

Distritos und Regionen

Vergleichende Statistiken 
 43 Municipios bestehen aus nur einer Localidad, die damit zugleich der Verwaltungssitz (Cabecera municipal) ist.
 68 Municipios haben einer Bevölkerungsdichte unter 10 Einw. je km².
 20 Municipios sind kleiner als 10 km², hingegen haben neun eine Fläche über 1.000 km².
 Mit nur 81 Einwohnern passt das kleinste Municpio einwohnermäßig 3345-mal in das größte Municpio (270.055 Einw.).
 Flächenmäßig passt das kleinste Municipio (2,21 km²) 2057-mal in das größte (4547,05 km²).

Weblinks 
 Municipios – Municipios, alphabetisch seitenweise sortiert (spanisch)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Oaxaca (spanisch)
 Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades - Katalog der Schlüsselnummern, Auswahl über Filter (spanisch)

Einzelnachweise 

Oaxaca